Асхаб аль-Ухдуд ( — люди рва) — предположительно йеменские иудеи во главе с Йусуфом Асаром, которые в 523 году сожгли в специально вырытом для этого рву христиан йеменского города Наджран во главе с градоначальником Арефой. Упоминаются в (85:4—7) аятах Корана, где христиане упомянуты как мученики за веру.

Христиане Наджрана 

Рассказы о йеменских событиях были широко распространены в Аравии. Согласно преданию, принявший иудейство йеменский царь Йусуф Асар, беспокоясь растущим влиянием Эфиопии, осадил и взял город Наджран, в котором жили в основном православные христиане (биограф пророка Мухаммеда Ибн Исхак называет Наджран первым местом в Южной Аравии, где в своё время распространилось христианство). Захватчик-иудей пригрозил смертью наджранским христианам, если они не отрекутся от своей веры и не перейдут в иудаизм. Наджранцы предпочли мученическую смерть и были сожжены.

В данном отрывке из Корана можно увидеть сочетания конкретных историй о жизни и испытаниях верующих людей, которые в контексте с испытаниями, лёгшими на плечи первых мусульман, приобрели новое звучание.

На десятый год хиджры пророка Мухаммеда посетила делегация из 14 наджранских христиан, которым разрешили помолиться в мечети. Итогом визита и религиозного диспута стало соглашение между мусульманами и христианами Наджрана, поддерживавшееся при Мухаммеде и Абу Бакре. Однако уже при втором исламском халифе Умаре ибн Хаттабе оставшиеся в городе христиане были высланы из Аравии.

История пророка Даниила 
Некоторые толкователи Корана толкуют это место как отражение истории пророка Даниила:

.

Литература 

 ;
 ;
 М. Б. Пиотровский. Южная Аравия в раннее средневековье: Становление средневекового общества. М., 1985, — (С.164—365);
 А. Г. Лундин. Южная Аравия в VI веке. — ПС. 1961, — (8, С.31—45);
 A. J. Wensinck. Ashab al-Ukhdud // Enzyklopaedie des Islam. 1 — 4. Leiden-Leipzig, (1908), 1913—1934. — (1/498—499);
 W. M. Watt. The Men of the Ukhdud // The Muslim East. Budapest, 1974;
 R. Paret. Ashab al-Ukhdud // The Encyclopaedia of Islam. New ed. Leiden-London. — (1/692);
 H. Speyer. Die Biblischen Erzahlungen im Qoran. Grafenhainichen, 1931. — (424—425);
 A. Moberg. The Book of the Himyarites. L., 1924.

Примечания

Ссылки 
 Владельцы Рва / Gov.Cap.Ru